Andrea Rocchigiani (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Graciano Rocchigiani (1967-2018) – pugile tedesco
 Rocchigiani nome usato per chiamare gli abitanti di Rocca San Casciano